Příjmení Frejlach nebo Freylach nosí více osobností:

 Tomáš Frejlach (* 1985) – český fotbalista
 Josef Frejlach (1867—1898) – český geograf a meteorolog

 německá podoba příjmení

 Jan Freylach (1895–1945) – český nacistický kolaborant, odsouzen k trestu smrti

Česká příjmení
Německá příjmení